Alexander „Alex“ Tsitsigias (* 30. Mai 1979 in Peine) ist ein deutscher Musiker.

Leben 
Tsitsigias ist Bandleader der Indie-Rock-Gruppe Schrottgrenze, welche Ende 2007 zuerst pausierte, sich im Jahr 2010 auflöste, jedoch seit 2017 wieder aktiv ist. Darüber hinaus veröffentlichte er seit 1999 mehrere MCs, LPs und CDs mit Neben- und Soloprojekten, oftmals auf selbstbetriebenen Kleinstlabels wie Jerusalem Boogie, Nea Morfi oder Someone Else's Tapes.

Im Gegensatz zu seinen Bandprojekten beinhalten diese Veröffentlichungen keine konventionellen Songs, sondern kraftvolle, atonale Drone-Musik und Soundscapes.

Seinen Durchbruch als Produzent und Tontechniker erlangte Tsitsigias durch seine prägende Mitarbeit am Album „Mit uns nicht!“ des Harburger Musik-Duos Dirty Dishes.

Im Jahre 2009 spielt Tsitsigias Gitarre und Schlagzeug bei der Elektro-Punk-Formation Das Bierbeben und der Hamburger Experimental-Band Station 17. Das dritte und unbetitelte Album von Das Bierbeben erschien 2009 auf dem Berliner Label Shitkatapult. Seit 2010 übernimmt Tsitsigias das Schlagzeug bei Kommando Sonne-nmilch.

Er lebt in Hamburg.

Weblinks

Einzelnachweise 

Musiker (Deutschland)
Schlagzeuger
Deutscher
Geboren 1979
Mann